Podgreda est un toponyme qui peut désigner :
Podgreda, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Podgreda, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.